Чатсворт има више значења:
 Чатсворт (Џорџија)
 Чатсворт (Ајова)
 Чатсворт (Илиноис)